Трофей Северной Ирландии 2008 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проходивший 24 — 31 августа 2008 года в Waterfront Hall, Белфаст, Северная Ирландия. Победителем стал Ронни О'Салливан, переигравший в финале Дэйва Харольда со счётом 9:3.

Призовой фонд 

 Победитель — £ 30 000
 Финалист — £ 15 000
 Полуфиналисты — £ 7 500
 Четвертьфиналисты — £ 5 600
 Last 16: £ 4 000
 Last 32: £ 2 500
 Last 48: £ 1 625
 Last 64: £ 1 100

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основном турнире: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основном турнире: £ 20 000

Всего: £ 200 500

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификационный турнир состоялся в Понтине, Престатин, Уэльс 15 — 17 августа 2008 года.

Сенчури-брейки

Квалификация 

130, 114 Джеймс Макбейн
128, 114 Стюарт Петтман
127 Энди Хикс
127 Лян Вэньбо
126 Лю Сун
125 Эдриан Ганнэл
121 Энди Ли
120 Джейми Бёрнетт
119 Рики Уолден
111 Стивен Ли
109 Иан Прис
108 Марк Дэвис
101 Родни Гоггинс
101 Роберт Милкинс

Основной турнир 
145, 116, 111 Стивен Ли
139, 110 Иан Маккалох
134 Майкл Джадж
134 Райан Дэй
134, 126, 115, 111 Барри Хокинс
132, 122, 110, 110, 108, 103 Ронни О'Салливан
127 Стивен Магуайр
113 Энтони Хэмилтон
106 Марк Аллен
106 Алистер Картер
104 Лян Вэньбо
103 Джон Хиггинс
103 Рики Уолден

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Трофей Северной Ирландии
2008 год в снукере